Woyna-Orlewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Jerzy Woyna-Orlewicz (* 1943), polnischer Skirennläufer
 Marian Woyna-Orlewicz (1913–2011), polnischer Skilangläufer und Nordischer Kombinierer